Nagy Barbara, (1990) labdarúgó
 Nagy Barbara, színésznő